Săsciori ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Săsciori (Alba), Gemeinde im Kreis Alba
 Săsciori (Brașov), Dorf im Kreis Brașov